{{Ficha de álbum |
 nombre = Posledny Kontsert Leningrada |
 tipo = Álbum en vivo |
 grupo = Leningrad |
 lanzamiento = 2010 |
 grabación = |
 estilo = Ska punk |
 duración = 01:07:15|
 discográfica = ShnurOKSoyuz |
 productor =  |

anterior = Avrora  (2007) |
posterior = Hna  (2011)|}}Posledny Kontsert Leningrada'' (en ruso:'Последний Концерт Ленинграда') Es un álbum en vivo del grupo de Ska punk ruso Leningrad. Fue hecho con material grabado en el concierto de despedida realizado en el 2008. E incluye un DVD con imágenes del recital.

CD

DVD

Enlaces externos 
 Actual sitio oficial del grupo
 Antiguo sitio web oficial del grupo 

Álbumes de 2010
Álbumes de Leningrad